Узких — славянская фамилия:
 Узких, Николай Артемьевич (1924—1945) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Узких, Константин Андреевич (1924—1974) — советский архитектор, участник Великой Отечественной войны.
 Узких, Юрий Фёдорович (род. 1929) — учёный, кандидат технических наук, исследователь, участник Великой Отечественной войны.